Guillaume  de Dampierre († 1161), seigneur de Dampierre
 Guillaume II de Dampierre (1196 † 1231), seigneur de Dampierre, petit-fils du précédent
 Guillaume III de Dampierre (1224† 1251), seigneur de Dampierre, comte de Flandre, fils du précédent